Мошевићи могу да буду:

 Мошевићи (Илијаш), насељено мјесто у општини Илијаш, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Мошевићи (Неум), насељено мјесто у општини Неум, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ